

Carriera
Le sue prime presenze nelle classifiche del motomondiale risalgono all'anno 1966 dove peraltro è riuscito a ottenere solo un punto in classe 500.

Dopo aver ottenuto la sua prima vittoria iridata in classe 125 in occasione del Gran Premio motociclistico di Germania 1970 (in quell'occasione ha anche portato la prima vittoria iridata della storia dell'Aermacchi), le sue presenze, sempre come pilota privato, sono state in quasi tutte le classi ma i risultati migliori li ha ottenuti nelle medie cilindrate dove è riuscito a giungere al terzo posto nella classe 250 nel motomondiale 1973.
 
Ha gareggiato nel mondiale con motociclette delle più varie case motociclistiche, Norton, LinTo, Aermacchi, König (che portò per primo in corsa nel 1971) e, soprattutto, Yamaha sino al 1978 ottenendo 4 successi nei singoli gran premi e 21 piazzamenti sul podio.

Ha gareggiato anche nella formula 750 nel campionato del 1974 vincendolo e nel campionato 1975.

Risultati nel motomondiale

Classe 125

Classe 250

Classe 350

Classe 500

Note

Collegamenti esterni